Palazzo Bonocore – edificio del XVI secolo di Palermo
 Villa Bonocore – villa del XVIII secolo di San Giorgio a Cremano